Valerio Massimo:
 Manio Valerio Massimo Messalla, console 263 a.C.
 Valerio Massimo, storico romano antico
 Lucio Valerio Massimo, console del 233 e 256, praefectus urbi nel 255
 Valerio Massimo, console nel 253
 Lucio Valerio Massimo Basilio, Praefectus urbi 319-323
 Valerio Massimo, console del 327
 Valerio Massimo Manfredi, archeologo e scrittore italiano
I Valerii Maximi appartenevano alla gens Valeria.